Suchard steht für:

 Chocolat Suchard, Schweizer Schokoladenhersteller, siehe Mondelez International #Süßwaren und Snacks
 Suchard (Luftschiff), Name zweier deutscher Luftschiffe

Personen:
 Hans Suchard (1893–1968), österreichischer Gewerkschaftsfunktionär und Politiker (SDAP)
 Harald Suchard (* 1976), österreichischer Fußballspieler
 Lior Suchard (* 1981), israelischer Mentalist
 Philippe Suchard (1797–1884), Schweizer Unternehmer